Kopetzki ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Kopetzki (* 1954), deutsche Übersetzerin
 Eckhard Kopetzki (* 1956), deutscher Schlagzeuger und Komponist
 Karl Valentin Kopetzki (* 1969), deutscher Comiczeichner, siehe Bringmann & Kopetzki
 Mathias Kopetzki (* 1973), deutscher Schauspieler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Kopetzky